53-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 1 марта по 20 октября 1990 года. Победителем стало киевское «Динамо».

Команды — участницы

Составы команд

Высшая лига. Итоговая таблица 

Грузинские команды «Динамо» Тбилиси и «Гурия» Ланчхути отказались от турнира и участвовали в чемпионате Грузии. «Жальгирис» Вильнюс после первой игры снялся с чемпионата и участвовал в чемпионате Прибалтики.

«Ротор» Волгоград потерял место в лиге в переходных матчах с московским «Локомотивом».

Аннулированный матч: 09.03.1990 «Черноморец» — «Жальгирис» 1-0 (Кондратьев)

Лучший бомбардир — Олег Протасов (Динамо (К)) — 12 голов в 16 матчах.

Переходный турнир 

 «Локомотив» (Москва) завоевал путёвку в высшую лигу.

Первая лига. Итоговая таблица 

Грузинские команды «Торпедо» Кутаиси и «Динамо» Батуми отказались от турнира и участвовали в чемпионате Грузии.

Вторая лига

Зона «Запад»

Зона «Центр»

Зона «Восток»

Вторая низшая лига

1 зона

2 зона

3 зона

4 зона

5 зона

6 зона

7 зона

8 зона

9 зона

10 зона

Ссылки 
 Календарь игр высшей лиги
 Первая лига на klisf.info
 Вторая лига на klisf.info
 Вторая низшая лига на klisf.info
 На www.rsssf.com
 Протоколы всех матчей высшей лиги
 Протоколы всех матчей первой лиги

Чемпионат СССР по футболу 1990